Niemieckie pułki piechoty:
 164 Pułk Piechoty (4 Hanowerski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 164 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP